i Quaranta martiri di Sebaste
 denominazione italiana della città albanese di Saranda
 Santi Quaranta, resti di un criptoportico romano a Benevento
 Concessione rumena di Santi Quaranta, ex concessione rumena in Albania